Inkisi bezeichnet:

 Inkisi (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Inkisi (Demokratische Republik Kongo), ein Ort in der Demokratischen Republik Kongo